Сэр Моха́мед Муктар Джама (Mo) Фа́ра  (имя при рождении Хусейн Абди Кахин) (, ; ) — британский легкоатлет сомалийского происхождения, бегун на средние и длинные дистанции. Четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции, чемпион Европы по кроссу (2006). Командор ордена Британской империи (2013), рыцарь-бакалавр (2017).

Спортивная биография 

Четырёхкратный победитель пробега London 10 000 (10 км). Был лидером сезона 2011 года в беге на 10 000 м с личным рекордом 26.46,57 (Юджин, 2011). Однако на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года он оказался на 0,26 секунды медленнее эфиопа Ибрахима Джейлана, показав на этой дистанции время 27.14,07 и завоевав серебряную медаль. Несколько дней спустя Мо всё же стал чемпионом мира, победив на дистанции 5000 м.

5 октября 2011 года объявлен лучшим легкоатлетом Европы 2011 года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. За сезон атлет выступил в 14 стартах, не выиграв золото лишь в двух.

Олимпийский чемпион 2012 в беге на 5000 и 10 000 м. Оба финала прошли при оглушительной поддержке зрителей. Официальные снимки фотофиниша на 5000 м впервые в истории Олимпийских игр оказались размыты. Шум трибун достигал 140 децибел, из-за чего камера фотофиниша вибрировала.

Мо принимал участие в английской версии игры «The Cube» 14 июля 2012 года. Он прошёл все семь игр и выиграл 250 000 фунтов стерлингов, которые пошли на благотворительность.

Занял 2-е место на полумарафоне Great North Run 2013 года, показав время 1:00.10.

Сезон 2013 года: рекорд на 1500 метров и медали чемпионата мира 
19 июля 2013 года на Международном атлетическом турнире «Геркулес» в Монако Фара установил рекорд Европы на дистанции 1500 метров — 3.28,81. Это достижение позволило Мохамеду стать шестым в списке рекордсменов на дистанции 1500 метров, превзойдя 28-летний рекорд Великобритании Стива Крэма и 16-летний рекорд Европы Фермина Качо. Также, показанный результат позволил Фаре стать седьмым человеком (после Саида Ауита, Даниэля Комена, Али Саиди-Сиефа, Хишама Эль-Герружа, Августина Кипроно Чоге и Бернарда Лагата), преодолевшим рубежи в 3.30 на дистанции 1500 метров и 13.00 на дистанции 5000 метров. Мо Фара стал единственным атлетом в истории, преодолевшим дистанции в 1500 метров, 5000 метров, 10000 метров быстрее чем за 3.30, 13.00, 27.00 соответственно.

В последующие месяцы Фара победил в старте на 3000 метров на юбилейных Играх Бриллиантовой Лиги в Лондоне с результатом 7.36,85. Он дважды побил национальный рекорд в полумарафоне: первый раз 24 февраля в Новом Орлеане, затем он побил свой собственный рекорд 15 сентября на забеге Bupa Great North.

10 августа 2013 года Фара опередил Ибрахима Джейлана в забеге на 10 000 метров на чемпионате мира в Москве, показав время 27.21,71. Эта победа стала его четвёртым мировым титулом. 16 августа Фара выиграл старт на 5000 метров, став, таким образом, одновременно чемпионом мира и Олимпийским чемпионом на дистанциях в 5000 метров и 10000 метров. После этой победы спортивный функционер, а в прошлом двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров Себастьян Коу назвал Фару «величайшим атлетом Великобритании всех времён». Мо стал вторым человеком в истории, выигравшим последовательно Олимпийские игры и Чемпионат мира на стайерской дистанции, после Кенениса Бекеле (в сезоне 2008—2009). Фарах стал первым британским атлетом, выигравшим две индивидуальные золотые медали на Чемпионатах мира.

В декабре 2013 Фара стал вторым в списке BBC в номинации «Спортивная личность года» после победителя Уимблдона Энди Маррея.
На вопрос о том, что заставляет его раздвигать границы спортивных достижений, Мо привел в качестве мотивирующего примера серию рекордов спринтера Усэйна Болта.

Фара был финалистом номинации «IAAF Атлет года 2013». В подготовке к своему марафонскому дебюту, Мо Фара увеличил свой недельный километраж до 120 миль.

Сезон 2014 года: две золотых медали в Цюрихе 
16 марта занял 2-е место на Нью-Йоркском полумарафоне с результатом 1:01.07. 13 апреля занял 8-е место на Лондонском марафоне, показав время 2:08.21. Этот марафон был первым в его карьере. На чемпионате Европы 2014 года в Цюрихе занял 1-е место на дистанции 10 000 метров с результатом 28.08,11, на дистанции 5000 метров он также финишировал первым, с результатом 14.05,82. Только на трёх чемпионатах Европы по лёгкой атлетике эту дистанцию пробежали хуже — это  — 14.36,8 в 1934 году,  — 14.26,8 в 1938 году,  — 14.08,6 в 1946 году.

7 сентября стал победителем полумарафона Great North Run с результатом 1:00.00.

Сезон 2015 года: мировой и европейский рекорды 

21 февраля установил высшее мировое достижение в беге на 2 мили — 8.03,40. Он побил предыдущее достижение Кененисы Бекеле — 8.04,35. 22 марта выиграл полумарафон в Лиссабоне с новым рекордом Европы — 59.32. Фарах превзошел на 20 секунд предыдущий рекорд Европы, установленный в 2001 году испанцем Фабианом Ронсеро.

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Пекине Фара повторил свой успех 2014 года, завоев две золотые медали — в беге на 5000 метров и на 10 000 метров. Завоевав золото в беге на 10000 метров в возрасте 32 лет, Мо Фара стал самым возрастным чемпионом мира на этой дистанции.

Сезон 2016 года: Чемпионат мира по полумарафону и две победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 
26 марта Мо Фара показал третий результат на Чемпионате мира по полумарафону в Кардиффе — 59.59, финишировав вслед за кенийцами Джеффри Кипсангом (59.10) и Беданом Кароки (59.36), с трудом опередив на финишном спринте эфиопа Абайнеха Аейле (59.59).

5 июня 2016 года Фара побил рекорд Великобритании на дистанции 3000 метров, показав результат 7.32,62. Предыдущий рекорд (7.32,79) был установлен  в 1982 году ещё до рождения Мо.

13 августа 2016 года Мо Фара выиграл золото на дистанции 10 000 метров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Фара пришёл первым с результатом 27.05,17, несмотря на то, что на десятом кругу американский бегун Гален Рапп непреднамеренно зацепил ступню Мо, что привело к его падению. После этого инцидента Рапп замедлился, чтобы убедиться, что с Мо всё в порядке, и в итоге финишировал пятым с итоговым временем 27.08,92. За 300 метров до конца дистанции лидировал кениец Пол Тануи. Фара захватил лидерство лишь за 100 метров до финиша, Тануи пришёл вторым с результатом 27.05,64.

20 августа 2016 года Мо Фара выиграл золотую медаль на дистанции 5000 метров с результатом 13.03,30.

С четырьмя золотыми медалями Фара стал самым титулованным британским легкоатлетом. Также он стал вторым бегуном в истории, который на двух Играх подряд побеждал на обеих дистанциях — 5000 м и 10 000 м. В 1972 и 1976 годах такое удавалось финну Лассе Вирену.

Инцидент в аэропорту США 
В 2013 году Мо Фару задержали в аэропорту города Портленд, заподозрив в причастности к террористическим организациям лишь на том основании, что он родился в Сомали.

Допинг 
В июле 2017 года российская хакерская группа Fancy Bears просочилась в базы данных Международной ассоциации федераций легкой атлетики, в которых сообщалось, что однажды в биологическом паспорте Мо Фара в 2016 году были записаны «нетипичные» значения. Эксперт ИААФ счёл подозрительными значения крови Мо Фара и написал рядом с его именем: «Вероятно, допинг; Паспорт подозрительный: требуются дополнительные данные». Тем не менее, Фара был очищен от правонарушений к апрелю 2016 года после того, как в отдельной просочившейся электронной таблице было сказано, что его записи «теперь помечены как нормальные с последним образцом».

В интервью антидопинговому американскому агентству  Мо Фара признался, что принимал препарат L-карнитин, но не нарушил законный лимит L-карнитина — при ограничении в 50 мл за шесть часов ему ввели 13,5 мл. В октябре 2019 года бывший тренер Мо Фара Альберто Салазар и доктор NOP Джеффри Браун — оба получили четырёхлетние дисквалификации за незаконный оборот тестостерона, запрещённое использование L-карнитина и нарушение допинг-контроля.

Личная жизнь 
С апреля 2010 года Фарах женат на Тании Нелл, с которой вместе учился в школе. У пары трое детей: девочки-близняшки Аиша и Амани (24.08.2012) и сын Хуссейн Мо (12.10.2015). Так же у Фараха есть падчерица Рианна (род. 2005) от первого брака Тании.

Награды 
 Орден Британской империи степени командора (29 декабря 2012) — «за заслуги в атлетике».
 Рыцарь-бакалавр с правом на приставку «сэр» к имени (31 декабря 2016) — «за заслуги в атлетике».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортсмена
 

Бегуны на длинные дистанции Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Командоры ордена Британской империи
Рыцари-бакалавры
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике